znamię – termin medyczny; zmiana na skórze,
 Znamię (album) – album grupy IRA,
 Znamię (singel) – singiel z albumu Znamię,
 znamię (botanika) – część słupka roślin,
 Znamię – japoński film z 1999
 Znamię – amerykański film Toma Shadyaca z 2002